Убей меня:
 «Убей меня» (Hit Me) — американский триллер 1996 года, режиссёр Стивен Шейнберг.
 «Убей меня» (You Kill Me) — американская криминальная комедия 2007 года, режиссёр Джон Дал.
 «Убей меня» (Öldür ben) — турецкая драма 2009 года, режиссёр Корхан Угур.
 «Убей меня» (Töte mich) — германская драма 2012 года, режиссёр Эмили Атеф.

См. также 
 Убей меня нежно
 Убей меня снова
 Убей меня, убей себя